Гордонсильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Занимает площадь 23,42 км². Население — 499 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона